Точка (фильм, 1971) — США, с участием Дастина Хоффмана
 Точка (фильм, 2006) — Россия, режиссёр Юрий Мороз